Zuiderheide (Friesland), een buurtschap in de gemeente Smallingerland
 Zuiderheide (Gelderland), een natuurgebied bij Harskamp
 Zuiderheide (Noord-Holland), een natuurgebied in Het Gooi